
Изумру́д: — драгоценный камень первого класса, разновидность берилла.
 Изумруд — ступенчатая прямоугольная огранка с усечёнными углами, имеющая восьмиугольный контур.

В культуре 
 Изумруд — одно из традиционных названий для зелёного цвета и его оттенков в геральдике.
 «Изумруд» — сборник переводных романов, путешествий и рассказов; издавался в Москве, 6 раз в год, с 1878 по 1882 гг. Редакторы-издатели Воронова Е. П. и М. Н. Воронов.
 «Изумруд» — рассказ Александра Куприна (1907).
 «Изумруды» — одноактный балет Джорджа Баланчина на музыку Габриеля Форе, первая часть балета «Драгоценности» (1967).
 «Изумруд» — картина чешского художника Альфонса Мухи из ряда работ «Драгоценные камни».
 «Изумруд» — российский ансамбль народных инструментов.

Техника 
 «Изумруд» — парусно-винтовой клипер типа «Алмаз».
 «Изумруд» — российский бронепалубный крейсер типа «Жемчуг».
 «Изумруд» — марка советских телевизоров, выпускавшихся в Новосибирске.
 РП-1 «Изумруд» — авиационная РЛС перехвата и прицеливания, разработки В. В. Тихомирова.
  — судостроительная компания в Херсоне.

Топоним 
 Изумруд — посёлок в Малышевском городском округе Свердловской области.
 Изумруд — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в этом посёлке.
 «Изумруд» — театр в Милане (Италия).

В спорте 
 «Изумруд-Нефтяник» — российский футбольный клуб из Тимашёвска (в 1995—1997 годах назывался «Изумруд»).
 «Локомотив-Изумруд» — российский мужской волейбольный клуб из Екатеринбурга.

Примечания